HMS Nelson ha sido el nombre utilizado por tres buques y una base naval de la Royal Navy han recibido el nombre  en memoria de Horatio Nelson:

  fue un navío de línea de 120 cañones botado en 1814. Fue transformado en 1860 a navío de hélice, lo que obligó a reducir su armamento a 90 cañones, y fue puesto en manos del gobierno de Nueva Gales del Sur en 1867. Fue vendido en 1898 como pontón-almacén, y posteriormente, como pontón-carbonero, y fue desguazado en 1928.
  fue un crucero acorazado líder de su clase botado en 1876. Fue usado como buque de entrenamiento desde 1902 y vendido en 1910.
  fue un acorazado, líder de Nelson botado en 1925 y desguazado en 1949.
 HMS Nelson es el nombre usado por la HMNB Portsmouth.

Véase también 

 

Nombres de buques británicos